Lövtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Lövtjärnet (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lövtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (18,8 ha)
Lill-Lövtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Lövtjärnarna, sjö i Mora kommun, 
Lövtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,1 ha)
Lövtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (8,6 ha)
Lövtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (8,55 ha)
Lövtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stor-Lövtjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (15,6 ha)
Stora Lövtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (11,3 ha)
Västra Lövtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (18,4 ha)
Östra Lövtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (17,7 ha)
Lövtjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Lövtjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (10,6 ha)
Lövtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lövtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (4,77 ha)
Lövtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lövtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (9,19 ha)
Lill-Lövtjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (5,92 ha)
Lövtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (5,03 ha)
Stora Lövtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,63 ha)
Lövtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (10,5 ha)
Lövtjärnen (Multrå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,8 ha)
Lövtjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (19,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn